Enkesen ist der Name zweier ehemaliger Gemeinden im Kreis Soest:
 Enkesen im Klei, heute ein Ortsteil von Bad Sassendorf
 Enkesen bei Paradiese, auch genannt „Enkesen im Bruch“, heute der Soester Ortsteil Enkesen (Soest)